Aleksandr Ivanovič Černyšëv (1786-1857) – generale, diplomatico e politico russo
 Feodosij Nikolaevič Černyšëv (1856-1914) – geologo e paleontologo russo
 Grigorij Ivanovič Černyšëv (1762-1831) – nobile russo
 Grigorij Petrovič Černyšëv (1672-1745) – ufficiale russo
 Ivan Grigor'evič Černyšëv (1726-1797) – politico e ufficiale russo
 Nikolaj Gavrilovič Černyšëv (1906-1953) – ingegnere sovietico
 Pëtr Grigor'evič Černyšëv (1712-1773) – politico russo
 Zachar Grigor'evič Černyšëv (1722-1784) – ufficiale russo
 Černyšev (Adighezia) –  centro abitato della Russia, nella Repubblica di Adighezia